Die 18. Asienspiele fanden vom 18. August bis 2. September 2018 in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, und der Stadt Palembang statt. Hauptaustragungsort war das Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta.

Vergabe 
Ursprünglich war die vietnamesische Hauptstadt Hanoi im Bewerbungsverfahren zur Austragung der Spiele 2019 ausgewählt worden. Hanoi setzte sich in der entscheidenden Abstimmung des Olympic Council of Asia (OCA) am 8. November 2012 gegen die Bewerbung aus Surabaya (Indonesien) durch. Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hatte seine Kandidatur während der Versammlung zurückgezogen. Im April 2014 teilte die vietnamesische Regierung offiziell mit, dass sich Vietnam nicht in der Lage sehe, die Spiele auszurichten und gab den Auftrag zurück. Bei der Neuvergabe wurde Jakarta ausgewählt.

Die Spiele sollten zunächst erstmals außerhalb des bisherigen Vierjahresrhythmus stattfinden, nachdem der OCA am 3. Juli 2009 beschlossen hatte, sie künftig immer im Jahr vor den Olympischen Sommerspielen abzuhalten. Dieser Plan wurde verworfen.

Teilnehmende Nationen 

Südkorea und Nordkorea traten, wie schon bei den Olympischen Winterspielen 2018, teilweise mit gemeinsamen Mannschaften zu Wettbewerben an. Liste der teilnehmenden Nationen (in Klammern steht die Anzahl der Athleten):

Sportarten und Termine 
Zum ersten Mal waren E-Sports und Kanupolo als Demonstrationssportarten vertreten. Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Zwischenfälle

Doping 
Der turkmenische Ringer Rustem Nasarow gab während der Spiele eine positive Dopingprobe ab und wurde disqualifiziert.

Japanische Basketballmannschaft 
Vier japanische Basketballer wurden wegen eines Treffens mit Prostituierten vom japanischen Olympischen Komitee nach Hause geschickt.

Weblinks 

 Offizielle Seite (englisch)

Einzelnachweise 

2018
 
Multisportveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Jakarta
Sportveranstaltung in Palembang